Miejsca:
 Alagoas – stan w Brazylii
Technika:
 „Alagoas” – brazylijski monitor typu Pará z II połowy XIX wieku
 „Alagoas” – brazylijski niszczyciel typu Pará z początku XX wieku i okresu I wojny światowej